Karagöz (littéralement « œil noir » en turc) peut faire référence à :

Toponymes 
 , village turc du district de Dursunbey, dans la province de Balıkesir ;
 , village turc du district de Çorum, dans la province éponyme ;
 , village turc du district d'İskilip, dans la province de Çorum ;
 , village turc du district de Taşlıçay, dans la province de Ağrı.

Nom de famille 
  (né en 1929), personnalité turque du monde des affaires ;
  (né en 1946), acteur turc ;
  (1933–2013), écrivain turc ;
 Nurdan Karagöz (née en 1987), haltérophile turque.

Culture 
 Karagöz, théâtre d'ombres turc.

Média 
 , magazine satirique turc.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme turc

de:Karagöz (Begriffsklärung)
en:Karagöz
tr:Karagöz (anlam ayrımı)